З точки зору адміністративного поділу Республіка Мордовія, згідно зі статтею 63 її Конституції, поділяється на 3 міста республіканського значення (Саранськ, Ковилкіно, Рузаєвка) і 22 райони.

З точки зору муніципального устрою територія республіки складається з 23 муніципальних утворень — 22 районів та 1 міського округу:

Джерела 
 Административно-территориальное деление. Официальный портал Правительства Республики Мордовия

Примітки 

Мордовія